Schleinsee ist die Bezeichnung für

einen Ortsteil der baden-württembergischen Gemeinde Kressbronn im Bodenseekreis in Deutschland, siehe Schleinsee (Kressbronn)
ein Gewässer im Gemeindegebiet Kressbronns, siehe Schleinsee (See)